Miejscowości w USA:
 Old Bridge – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Old Bridge (ang. Old Bridge Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex